El nombre Santiago Álvarez hace referencia a:

 Santiago Álvarez Román (1919-1998), cineasta cubano.
 Santiago Álvarez Gómez (1913-2002), político español.
 Santiago Leandro Álvarez (1987), futbolista argentino.
 Santiago Álvarez Fourcade (1994), jugador de rugby argentino.